

Nom de famille 

 Amanda Strong (19?-), artiste canadienne autochtone ;
 Austin Strong (1881-1952), dramaturge et scénariste américain ;
 Barrett Strong (1941-2023), chanteur et auteur américain ;
 Brenda Strong (née en 1960), actrice américaine ;
 Cornelia Strong (1877-1955), universitaire, astronome et mathématicienne américaine ;
 Danny Strong (né en 1974), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Danny Strong (né en 1975), basketteur américain ;
 Derek Strong (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Eugene Strong (1894-1962), acteur et producteur américain ;
 Eugénie Sellers Strong (1860-1943), archéologue britannique ;
  (1820-1875), avocat américain ;
 George Templeton Strong (1856-1948), compositeur américain ;
 Greg Strong (né en 1975), footballeur anglais ;
 James Strong (1822-1894), théologien, auteur d'un dictionnaire d'hébreu et concordance ;
 Jeremy Strong (1949-), écrivain anglais ;
 Jeremy Strong (1978-), acteur américain ;
 Josiah Strong (1847-1916), pasteur protestant américain. C'est le fondateur de l'Évangile social q;
 Leonard Strong (1908-1980), acteur américain ;
 Karen Strong (née en 1953), coureuse cycliste canadienne ;
 Mark Strong (né en 1963), acteur britannique ;
 Maurice Strong (1929-2015), homme d'affaires et un homme politique canadien ;
 Rider Strong (né en 1979), acteur et producteur américain ;
 Roy Strong (1935-), historien de l'art anglais, conservateur de musée, écrivain, animateur et paysagiste
 Samantha Strong (née en 1967), actrice américaine ;
 Samuel Henry Strong (1825-1909), homme de loi canadien ;
 Sandford Arthur Strong (1863-1904), orientaliste britannique ;
 Tara Strong (née en 1973), actrice canadienne ;
 Thomas Strong (1861-1944), évêque anglican et universitaire britannique ;
 William L. Strong (1827-1900), ancien maire de New York.

Toponyme

Terre

Antarctique 
  ;
 .

Canada 
 , canton.

États-Unis 
 Strong (Arkansas), cité ;
 , canton au Kansas ;
 Strong City (Kansas), cité ;
 Strong (Maine), ville ;
 , communauté non incorporée ;
 , Mississippi ;
 , dans le port de Boston ;
 Strong City (Oklahoma), ville.

Micronésie 
 île Strong, un des anciens noms de Kosrae.

Astronomie 
 (22622) Strong, astéroïde de la ceinture principale.

Autres 
 Strong, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 En informatique, strong est un élément HTML désignant une emphase forte.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme